Taylor County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Taylor County (Florida)
 Taylor County (Georgia)
 Taylor County (Iowa)
 Taylor County (Kentucky)
 Taylor County (Texas)
 Taylor County (West Virginia)
 Taylor County (Wisconsin)